Namnet Hjalmar Nilsson kan avse:

 Hjalmar Nilsson (botaniker) (1856–1925) – en svensk botaniker och växtförädlare
 Hjalmar Nilsson (socialdemokrat) (1904–1974) – en svensk förman, socialdemokratisk riksdagspolitiker och landshövding
 Hjalmar Nilsson (högerpolitiker) (1886–1961) – en svensk agronom, rektor och politiker (högern) svensk högerpolitiker
 Hjalmar Nilsson (organist) (1892–1981) – en svensk organist
 Hjalmar Nilson (1901–1979) – i Spånstad, en svensk politiker i Bondeförbundet och statsråd
 Hjalmar Nilsson (rektor) (1878–1967) – en svensk skolman